Місто
 Угнів
Станція
 Угнів (станція)